A Touch of Class kan syfta på:

 A Touch of Class (Pang i bygget) – ett avsnitt av TV-serien Pang i bygget.
 ATC (musikgrupp) – ett popband bildat 1998 i Tyskland